Lingmen (kinesiska: 岭门) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 260 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Lingmen är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Diancheng,  km sydväst om Lingmen. Trakten runt Lingmen består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina